Дітко́вський — слов'янське прізвище.

Відомі люди 
 Дітковський Анатолій Павлович — український доцент, біолог, теолог, антрополог, лімфолог, кандидат медичних наук, головний  доцент кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії Національного медичного університету ім. О. Богомольця.
 Дітковський Марк Самойлович — російський кінорежисер і сценарист.  Член Спілки кінематографістів. Член Гільдії кінорежисерів Росії.
 Дітковський Сергій Станіславович — український футболіст, нападник.

Див. також 
 Дідковський